Петрі́вка — село в Україні, у Миколаївському районі Миколаївської області. Населення становить 1160 осіб. Орган місцевого самоврядування— Петрівська сільська рада.

Посилання 
 Погода в селі Петрівка

Села Миколаївського району